«Бей, бараба́н!» — советский художественный фильм режиссёра Алексея Салтыкова, снятый на киностудии «Мосфильм» в  году. Рассказывает о создании первых пионерских отрядов в Советской России.

Сюжет 
Советская Россия, начало тысяча девятьсот двадцатых годов. У Леонида Казакова (Крыченков) на его глазах кулаки убивают отца — председателя колхоза. Подросток примыкает к кавалерийскому полку Красной армии. Спустя некоторое время командир отправляет Лёньку в Москву с «секретным» пакетом в адрес районного комитета комсомола. Как выяснилось, это — уловка, широко применяемая для того, чтобы отправить несовершеннолетних из действующей армии и заставить их сесть за парту. Молодой красноармеец подчиняется приказу, озвученному в газетах самим Лениным и идёт, уже достаточно взрослый, в первый класс. Вместе с молодым рабочим Митькой Лбачом (Демьяненко) они организуют первую в районе пионерскую организацию. Всё больше и больше подростков втягивается в политическое движение. На пути к новому им оказывают сопротивление скауты, скрыто противодействуют некоторые учителя. Но перемены уже остановить нельзя. Лёнька совместно с друзьями делает жизнь интересной и насыщенной, товарищи помогают ему в учёбе. Но однажды, когда юноша возвращается с экзамена по математике сразу за два класса, враг подло убивает его. Похороны Лёньки Казакова становятся демонстрацией силы и объединения пионерии, комсомола и рабочего класса.

В ролях 
 Алёша Крыченков — Лёнька Казаков
 Люся Слепнева — Наташа
 Александр Демьяненко — Митька Лбач, рабочий типографии
 Савелий Крамаров — Мусью, поэт, бывший беспризорник
 Виталий Ованесов — Корнеев Михаил, скаут
 Татьяна Конюхова — Арсеньева, секретарь райкома комсомола
 Иван Рыжов — Петухов, директор школы
 Гарри Дунц — Следователь
 Владимир Покровский — Дронов, учитель математики «Пифагор»
 Георгий Черноволенко — Иван Матвеевич, заведующий типографией
 Борис Новиков — Анохин, милиционер В эпизодах 

 Виктор Гераскин — Красноармеец Владимир Пицек — Типографский рабочий Анатолий Папанов — Поэт Безлошадный Вениамин Смагин
 Борис Юрченко — Терещенко, милиционер Михаил Ионов — Цыган Володя Семёнов — Беспризорник и учащиеся московских школ
 Владимир Маренков — Отец Лёньки (нет в титрах)
 Николай Хрящиков — Старый солдат'' (нет в титрах)

См. также 
 Путёвка в жизнь
 Республика ШКИД (фильм)

Ссылки 
 «Бей, барабан!» на сайте «Энциклопедия отечественного кино»

Фильмы СССР 1962 года
Фильмы-драмы СССР
Детские фильмы СССР
Пропагандистские фильмы СССР
Фильмы студии «Мосфильм»
Фильмы на русском языке
Чёрно-белые фильмы СССР